De parallelreuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 24 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Zwitserse Patrizia Kummer. Kummer strandde ditmaal in de achtste finales. Het goud ging naar de Tsjechische Ester Ledecká.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finaleronde

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finaleronde

Vrouwen parallelreuzenslalom